David kan som auktorsförkortning betyda:

 Armand David
 John Charles David

Robotskapade auktorsförkortningar